Сила́ев () — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Силаев, Алексей Борисович (1906—1989) — советский учёный-химик, профессор.

Б

В

З 
 Силаев, Захар Иванович (1895—1966) — генерал-майор.

И

Л 
 Силаев, Лев Григорьевич (1922—1993) — режиссёр и сценарист, заслуженный артист УССР.

Н 
 Силаев, Николай Яковлевич (1951—2020) — российский живописец.

П 
 Силаев, Павел Михайлович (1916—1942) — младший политрук, младший лейтенант госбезопасности.
 Силаев, Пармен Фёдорович (1842—1920) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой, епископ Калужский и Смоленский.
 Силаев, Пётр Михайлович (1924—1996) — полный кавалер ордена Славы.



См. также 
 Силуанов